Battaglia di Medole, anche detta  battaglia di Castiglione, combattutasi il 9 settembre 1706 nell'ambito della guerra di successione spagnola, tra l'esercito imperiale guidato da Federico d'Assia-Cassel e le truppe gallispane comandate dal Conte Médavy

Battaglia di Medole anche detta battaglia del Monte Medolano o battaglia di Castiglione, combattutasi il 5 agosto 1796 tra l'Armata d'Italia guidata da Napoleone Bonaparte e le truppe austriache del generale Würmser

Battaglia di Medole, fase della battaglia di Solferino e San Martino, combattutasi il 24 giugno 1859 tra le forze alleate francesi guidate dal generale Adolphe Niel, contro la 1ª Armata austriaca agli ordini del feldmarescallo Franz Wimpffen